De Vlaamse provincies zijn de vijf provincies van het Belgische landsdeel Vlaanderen (de Vlaamse Gemeenschap). Samen vormen zij het Vlaams Gewest. Vlaanderen bestaat hiernaast uit een 'extraprovinciaal' of 'provincieloos' gebied, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de Vlamingen delen met de Franstaligen (de Franse Gemeenschap). Deze laatsten namen bij de splitsing van de oude provincie Brabant vrijwel alle provinciale bevoegdheden over zodat het een gebied buiten de provincies vormt.

De hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap is Brussel.

De provincies van het Vlaams Gewest zijn:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 'provincieloos', maar heeft wel een gouverneur. De stad Brussel fungeert als de hoofdplaats van het gewest. Daarenboven beschikt Vlaanderen in Brussel over haar eigen 'intermediaire' besturen, te weten de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

 
Belgie, provincie Vlaams